Аполоний може да се отнася за:

 Аполоний Родоски
 Аполоний Пергски
 Аполоний Тиански
 Аполоний Молон
 Флавий Аполоний
 Аполоний (генерал)